Милена Булатовић Шијачки (Бачко Градиште, 22. август 1936 — Нови Сад, 27. август 2017) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Филип на коњу || Вида
|-
| 1974. || Просек (ТВ филм) || Душица конобарица
|-
| 1975. || Хитлер из нашег сокака || /
|-
| 1976. || Грешно дете (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Живот тече даље (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Шта се догодило са Филипом Прерадовићем (ТВ филм) || Жена која черупа гуску
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1985. || Екран снежи (ТВ филм) || /
|-
| 1986. || Најлепши дани у животу Ивана Кисека (ТВ филм) || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2017.
Српске глумице
Југословенски глумци
Бечејци